Рыча — топоним:

Белоруссия 
 Рыча (приток Котры) — река в Щучинском районе Гродненской области.
 Рыча — деревня в Щучинском районе Гродненской области.

Россия 
 Рыча (рукав Волги) — река в Астраханской области.

См. также 
 Рича